Onderdistrict in Indonesië
 Wangon (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wangon (Banjarnegara), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Wangon (Wangon), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java